

Laos

 Distretto di Viengthong, nella provincia di Houaphan 
 Distretto di Viengthong, nella provincia di Bolikhamxai